Tyśmienica peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 Tyśmienica, un village de la voïvodie de Lublin
en Ukraine
 Nom polonais de la ville de Tysmenytsia